Baeksan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Baeksan-myeon, Buan-gun, socken i Norra Jeolla, 
 Baeksan-myeon, Gimje, socken i Norra Jeolla,